Chopo silvestre puede referirse a:

 el nombre común de la planta Populus alba o álamo blanco; o
 el nombre común de la planta Betula pendula o abedul.